Huginn en Muninn, de twee raven van Odin in de Noordse mythologie
 Hugin & Munin, een Nederlandse private press